Szczyt (dt.: Berggipfel) steht für Berge in Polen
 Mięguszowiecki Szczyt, Berg in der Hohen Tatra (2438 m)
 Żabi Szczyt Wyżni, Berg in der Hohen Tatra (2259 m)
 Mięguszowiecki Szczyt Pośredni, Berg in der Hohen Tatra (2393 m)
 Żabi Szczyt Niżni, Berg in der Hohen Tatra (2098 m)
 Mięguszowiecki Szczyt Czarny, Berg in der Hohen Tatra (2410 m)
 Mięguszowieckie Szczyty Bergmassiv in der Hohen Tatra
 Łabski Szczyt „Veilchenstein“, Berg im Riesengebirge (1472 m)
Siehe auch:
 Łapski-Szczyt-Hütte